

Toponyme 

 Paulhan, commune française du département de l'Hérault.

Patronyme 

 Frédéric Paulhan (1856-1931) est un philosophe français ;
 Jean Paulhan (1884-1968) est un écrivain et éditeur français, membre de l'Académie française et fils du précédent ;
 Louis Paulhan (1883-1963) est un aviateur français ;
 René Paulhan (1907-1937), fils de Louis Paulhan, aviateur français ;
 René Paulhan (1921-1990), homme politique français ;
 Romain Paulhan (1988-) est un coureur cycliste français de descente.

Odonymie 
 Allée Jean-Paulhan voie du  de Paris, en France.

Divers 
 Éditions Claire Paulhan, maison d'édition française de littérature créée par Claire Paulhan, petite-fille de Jean Paulhan ;
 Triplan Paulhan en 1911.

Patronyme français